Decompressione ha vari significati:

 in fisica è la diminuzione di pressione ed è l'opposto della compressione;
decompressione incontrollata o decompressione esplosiva
 in medicina si può riferire alla malattia da decompressione;
 in chirurgia può riferirsi ad una procedura usata per trattare la stenosi spinale, la stenosi arteriosa carotidea o ogni altra condizione in cui vi sia una compressione;
 in subacquea può riferirsi ad una tappa di decompressione, a un camera di decompressione, o a una tabella di decompressione;
 in informatica può essere l'azione inversa alla compressione dei dati;
 in psicologia può essere la pratica di rilassarsi dopo un periodo di stress.

Altri progetti